Metall respektive Metalle steht für:
 Gruppe chemischer Elemente im Periodensystem, siehe Metalle 
 eine Gruppe chemischer Elemente in der Astrophysik, siehe Metallizität
 eine Wappenkolorierung in der Heraldik, siehe Tingierung #Metalle
 金 jīn, eines der Elemente (Wandlungsphasen) der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre

Metall heißen:
 Metallzeitung (1949 bis 2007 Metall), deutsche Gewerkschaftszeitung
 Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung, Zeitschrift des Deutschen-Metallarbeiter-Verbandes (1883 bis 1933)

Métall ist der Familienname von
 Rudolf Aladár Métall (1903–1975), österreichischer Jurist und Mitarbeiter von Hans Kelsen

Siehe auch:
 Bundesverband Metall, Interessenverband der deutschen Metallhandwerksbetriebe
 Metaller
 Metal (Begriffsklärung)